Le sigle UAE peut signifier :
 en informatique :
 UAE () est un émulateur Amiga ;
 en français :
 Union des auto-entrepreneurs (France),
 Université Abdelmalek Essaadi (Maroc),
 Union des anciens étudiants (Belgique) ;
 en anglais :
 , ancien rallye-raid devenu depuis  Abu Dhabi Desert Challenge,
 , les Émirats arabes unis.

Il s'agit également du code pays de ce pays selon :
 la liste des codes pays du CIO ;
 la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Le code de compagnie aérienne UAE désigne :
 la compagnie Emirates, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Mais aussi :
 L'UAE Cup, une course cycliste.

Code